Název Branišovice má více sídel:
 Branišovice, obec v okrese Brno-venkov, dříve v okrese Znojmo
 Branišovice (Chyšky), část obce Chyšky v okrese Písek
 Branišovice (Římov), část obce Římov v okrese České Budějovice